Маратон у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2007. у Осаки одржан је 2. септембра.

Титулу светске првакиње из Хелсинкиа 2005. није бранила Пола Редклиф из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовало је 67 атлетичарки из 32 земље.

  Алжир (1)
  Белизе (1)
  Босна и Херцеговина (1)
  Гвинеја Бисао (1)
  Грчка (2)
  Данска (1)
  Етиопија (5)
  Зимбабве (1)

  Израел (1)
  Италија (4)
  Јапан (5)
  Јужна Кореја (2)
  Јужноафричка Република (2)
  Канада (1)
  Кенија (5)
  Кина (5)

  Литванија (1)
  Лихтенштајн (1)
  Мексико (2)
  Монголија (3)
  Немачка (2)
  Нови Зеланд (1)
  Норвешка (1)
  Португалија (1)

  Румунија (2)
  Русија (4)
  САД (5)
  Словенија (1)
  Турска (1)
   Уједињено Краљевство (2)
  Француска Полинезија (1)
  Шведска (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2007. 
25. август 2007..

Најбољи резултати у 2007. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2007. године је пре почетка светског првенства (22. августа 2007) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2007.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+7)

Резултати

Финале 
,

Пролазна времена

Светски маратон куп 

Маратонска трка се бодовала и за Светски маратон куп. Победник се одређује на основу резултата три најуспешније такмичарке једне екипе које су завршиле трку. Тај услов испунило је само 7 екипа. Резултати овог такмичења не улазе у укупан биланс медаља на шампионату.

Резултати Светског купа

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2007. на сајту ИААФ
 Резултати маратона на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2007.
Маратон на Светском првенству у атлетици на отвореном